Монвалан () — коммуна во Франции, департамент Ло
 Монвалан () — коммуна во Франции, департамент Тарн